Renaissance může být:

 renesance – v anglickém jazyce
 Renaissance (skupina) – britská rocková skupina
 Renaissance (album, Renaissance) – album skupiny Renaissance z roku 1969
 Renaissance (album, The Miracles) – album skupiny The Miracles z roku 1973
 Renaissance (album, Village People) – album skupiny Village People z roku 1981
 Renaissance (album, Lionel Richie) – album Lionela Richieho z roku 2000
 Renaissance (album, Vanilla Fudge) – album skupiny Vanilla Fudge z roku 1968